Moder Jord kan syfta på:

 Moder Jord (kollektiv) – ett kollektiv i Tollarp, startat på 1970-talet
 Moder Jord (musikalbum) – ett album från 2020 av Stiftelsen
 Modergudinna – en dominerande natur- och fruktbarhetsgudinna
 Gaia – i grekisk mytologi moder Jord
 Tellus (gudinna) – en gudinna inom romersk mytologi
 Mat Zemlja – personifierar jorden i slavisk mytologi